Termin -{S40}- ima više značenja.

 S-oznake, S40: Za čišćenje poda i čitavog objekta kontaminiranog ovim sadržajem koristiti ... (specifikuje proizvođač)
 Volvo S40, švedski automobil